L'espressione Interazione uomo-macchina può riferirsi a due diversi concetti di ambito ergonomico:

Interfaccia uomo-macchina – HMI
Interazione uomo-computer – HCI